Girault est un patronyme français.

Patronyme 

 Alexandre Girault (1852-19?) homme politique français.
 Séverin Girault (17?-1792), curé de Sainte-Élisabeth à Paris, martyr sous la Révolution française, bienheureux.
 Charles Girault (1851-1932), architecte français.
 Hubert Girault (1957-), chimiste franco-suisse.
 Jacques Girault (1939-), historien français;
 Jean Girault (1924-1982), réalisateur et scénariste français.
 Jean Girault (1825-1909), homme politique français.
 Jean-Marie Girault (1926-2016), homme politique français.
 Marc Girault (né en 1955), cryptologue français.
 Marcel Girault (1901-1945), résistant français.
 Nadine Girault (1959-2023), femme politique canadienne au Québec.
 René Girault (1929-1999), historien français professeur à la Sorbonne.
 Olivier Girault (1973-), joueur français de handball.
 Paul et Pierrette Girault de Coursac, historiens français.
 Suzanne Girault (1882-1973), femme politique française.
 Vivette Girault (1943-), mathématicienne française.
 Yvonne Girault (1896-1984), écrivain français

Homonymie de patronyme